Název Jamník má více vodních toků:

 Jamník (přítok Hvozdnice) – levostranný přítok Hvozdnice v okrese Bruntál
 Jamník (přítok Ostravice) – pravostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Jamník (přítok Seziny) – pravostranný přítok Seziny v okresech Opava a Nový Jičín

vesnice v Česku

 Jamník (Staré Hamry) – vesnice, Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy

osada v Česku
 Jamník (Březnice) – osada obce Březnice v okrese Tábor

…a také dvě obce na Slovensku:

 Jamník (okres Liptovský Mikuláš) – obec v okrese Liptovský Mikuláš
 Jamník (okres Spišská Nová Ves) – obec v okrese Spišská Nová Ves

Externí odkazy